Bělehradská demonstrace	 může znamenat:

 Bělehradská demonstrace (1989) – demonstrace v roce 1989 v Bělehradě,
 Bělehradská demonstrace (1991) – demonstrace v roce 1991 v Bělehradě,
 Bělehradská demonstrace 5. října 2000 demonstrace v roce 2000 v Bělehradě.

Externí odkazy